Grand Prix Czech 2009 to pierwsza eliminacja zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Impreza miała miejsce 25 kwietnia na stadionie Markéta w Pradze.
W zawodach zwyciężył Rosjanin Emil Sajfutdinow.

Pozycje startowe 
Matěj Kůs otrzymał na to Grand Prix dziką kartę. Luboš Tomíček i Adrian Rymel zostali nominowani jako rezerwa toru.

  (3) Tomasz Gollob
  (6) Leigh Adams
  (14) Sebastian Ułamek
  (1) Nicki Pedersen
  (11) Chris Harris
  (7) Andreas Jonsson
  (4) Greg Hancock
  (10) Fredrik Lindgren
  (12) Kenneth Bjerre
  (15) Emil Sajfutdinow
  (16) Matěj Kůs
  (2) Jason Crump
  (9) Scott Nicholls
  (5) Hans N. Andersen
  (8) Rune Holta
  (13) Grzegorz Walasek
  (17) Luboš Tomíček
  (18) Adrian Rymel

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ

Czechy
2009
2009 w Czechach